Gregor Šolar, slovenski hokejist, * 30. april 1981, Slovenija.

Šolar je kariero začel pri klubu HK Sportina Bled v sezoni 1997/98, v sezoni 2003/04 je igral za HDD ZM Olimpija, v sezoni 2004/05 za HK Triglav Kranj, v sezonah 2005/06 do 2007/08 pa je bil član HK Alfa. 

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na enem Evropskem prvenstvu U18 in dveh Svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.50
| .860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 00/01
|
|
| 15
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 8
| 11
| 0
| 0
| 0
| 4
| 6.63
| .735
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 01
|
| 0
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 01/02
|
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 9
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.16
| .877
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 24
| 0
| 0
| 0
| 35
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
| 22
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Alfa
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 42
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 36
| 4.33
|
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 6
| 2.35
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 20
| 24
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 22
| 26
| 0
| 0
| 0
| 2
| 5.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Alfa